73. Premios ACE Eddie</br>5 de marzo de 2023
 Largometraje (drama):</br> por confirmar
 Largometraje (Comedia):</br> por confirmarLa 73ª edición de los American Cinema Editors Eddie Awards se entregará el 5 de marzo de 2023 en el Royce Hall de Los Ángeles, en honor a los mejores editores de cine y televisión de 2022. Los nominados se anunciaron el 1 de febrero de 2023.

Gina Prince-Bythewood recibirá el premio ACE Golden Eddie al cineasta del año, mientras que Lynne Willingham y Don Zimmerman recibirán el premio Career Achievement Award .

Nominados

Película

Televisión

Premio Anne V. Coates a la edición estudiantil 

 Tianze Sun - Instituto de Cine Americano
 Adriana Guevara – Universidad de Nueva York
 Jazmin Jamias - Instituto de Cine Americano

Referencias 

Anexos:Premios de cine de 2022